Sachsenhausen steht für:

Orte

 Frankfurt-Sachsenhausen, Stadtteil von Frankfurt am Main, Hessen
 Sachsenhausen (Alzenau), Wohngebiet der Stadt Alzenau, entspricht weitgehend dem Vorgängerdorf Wilmundsheim
 Sachsenhausen (Am Ettersberg), Ortsteil der Gemeinde Am Ettersberg im Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Sachsenhausen (Biedenkopf), Ortsteil der Stadt Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Sachsenhausen (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Sachsenhausen (Giengen), Ortsteil der Stadt Giengen an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Sachsenhausen (Gilserberg), Ortsteil der Gemeinde Gilserberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Sachsenhausen (Oranienburg), Ortsteil der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Sachsenhausen (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Sachsenhausen (Waldeck), Ortsteil der Stadt Waldeck, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Sachsenhausen (Wertheim), Ortsteil der Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Sachsenhausen (Kreis Sibiu), ein rumänisches Dorf in der siebenbürgischen Gemeinde Kirchberg (Kreis Sibiu)

Personen

 Friedrich I. von Praunheim-Sachsenhausen (genannt zwischen 1374 und 1414), kurtrierischer geheimer Rat
 Hans Hubert Dietzsch-Sachsenhausen (1875–1926), deutscher Bildhauer, Maler und Schauspieler
 Jobst von Sachsenhausen, Landcomthur des Deutschen Ordens in der Ballei Österreich (1402)
 Lampert von Praunheim-Sachsenhausen († 1449), Abt von St. Maximin in Trier
 Ripert von Sachsenhausen (erwähnt 1219–1243), 1225 und 1226 Reichsschultheiß von Frankfurt am Main
 Sachsenhausen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 KZ Sachsenhausen, ein Konzentrationslager in der Stadt Oranienburg
 Speziallager Nr. 7 Sachsenhausen, ein politisches Gefängnis zur Zeit der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR
 Sachsenhaus